Against All Odds peut désigner :
 Against All Odds, le titre de la vidéo américaine de The Blood of Fu Manchu ;
 Against All Odds, un album  de Tragedy Khadafi ;
 Against All Odds (Take a Look at Me Now), une chanson de Phil Collins ;
 TNA Against All Odds, un pay-per-view de catch ;
 Against All Odds (2010) ;
 Against All Odds (2011) ;
 Against All Odds (2012) ;
 Against All Odds (2021) ;
 Against All Odds (2022).